La Otoyol 51 (in sigla O-51) è un'autostrada turca. Essa parte da Adana, fino ad arrivare ad Erdemli, per un totale di 88 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O51